Konotop steht für folgende Orte:
 in Polen
 Konotop (deutsch: Friedenau), Dorf in der Gemeinde Drawno, Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern, siehe Konotop (Drawno)
 Konotop (deutsch: Köhntöpf), Dorf in der Gemeinde Drawsko Pomorskie, Powiat Drawski, Woiwodschaft Westpommern, siehe Konotop (Drawsko Pomorskie)
 Konotop (deutsch: Kontopp), Dorf in der Gemeinde Kolsko, Powiat Nowosolski, Woiwodschaft Lebus, siehe Konotop (Kolsko)

 in der Ukraine
 Konotop, Stadt in der Oblast Sumy
 Konotop (Horodnja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Horodnja
 Konotop (Schepetiwka), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Schepetiwka